With ist der Familienname folgender Personen:

 Cathleen With (* 1967), kanadische Schriftstellerin und Lehrerin
 Dora With (1900–1965), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Hans de With (* 1932), deutscher Politiker
 Karl With (1891–1980), deutscher Kunsthistoriker und Japanologe
 Nanna With (1874–1965), norwegische Journalistin, Autorin, Musikerin und Lehrerin

 Witte de With (Admiral) (1599–1658), niederländischer Admiral